Stati Uniti d'America
 West Lafayette – città della Contea di Tippecanoe, Indiana
 West Lafayette – villaggio della Contea di Coshocton, Ohio